Ez a lista felsorolja az összes bécsi hegyet és dombot:

Irodalom 
 Städteatlas Großraum Wien. Freytag-Berndt U. Artaria Verlag.

!
Hegyek listái